Варикоце́ле (;  — вздутие на венах,  — опухоль) — расширение вен гроздевидного сплетения семенного канатика. Часто имеются и другие признаки поражения венозной системы — расширение вен нижних конечностей, геморрой. Варикоцеле обычно проявляется с левой стороны (очень редко проявляется как двустороннее или правостороннее), что объясняется впадением семенной вены слева под прямым углом в почечную вену. В положении лёжа вены спадаются.

Различают идиопатическое (первичное) и симптоматическое (вторичное) варикоцеле. Симптоматическое варикоцеле может наблюдаться при изменении геометрии нижней полой вены — например, вследствие прорастания новообразования или рака правой почки. Такое варикоцеле находится справа и степень наполнения вен не зависит от положения больного.

Классификация варикоцеле 
Классификация Лопаткина Н. А. (1978 год), в основном применяется в настоящее время) — является более упрощённой и учитывает степень выраженности варикоцеле и изменения трофики яичка:
 I степень — варикоз вен выявляется только пальпаторно при натуживании больного в вертикальном положении тела;
 II степень — визуально определяются расширенные вены, размеры и консистенция яичка не изменены;
 III степень — выраженная дилатация вен гроздевидного сплетения, уменьшение яичка и изменение его консистенции.
Классификация Исакова Ю. Ф. (1977 год) — прочно укрепилась в детской хирургической практике; помимо выраженности варикоцеле оценивает его влияние на трофику яичка.
 I степень — варикоцеле незаметно визуально, но чётко определяется пальпаторно, особенно при напряжении;
 II степень — варикозные узлы явно определяются визуально, но размеры и консистенция яичка не изменены;
 III степень — на фоне выраженного варикозного расширения вен отмечаются уменьшение и тестоватость яичка.
Классификация B.L. Coolsaet (1980 год) — содержит гемодинамические критерии расширения вен семенного канатика.
 1 тип — рефлюкс из почечной вены в яичковую;
 2 тип — рефлюкс из подвздошной вены в яичковую;
 3 тип — комбинация первых двух типов.
Классификация L.Dubin и R.Amelar (1978 год) — варикоцеле подразделяется на три степени:
 I степень — варикозные вены определяются только при проведении пробы Вальсальвы;
 II степень — вены не видны при внешнем осмотре мошонки, но пальпируются без проведения нагрузочной пробы;
 III степень — варикозные вены видны при осмотре.
Классификация ВОЗ:
 I степень: расширенные вены в мошонке не видны и не пальпируются, за исключением их расширения при пробе Вальсальвы;
 II степень: расширенные вены в мошонке не видны, но легко пальпируются;
 III степень: расширенные венные сплетения выпячиваются сквозь кожу мошонки и легко пальпируются.

Симптомы и клинические проявления 
Варикоцеле может как вызывать, так и не вызывать субъективные ощущения у больных. Чаще они выражаются как различные болевые ощущения, может наступить атрофия яичка.

Длительный застой венозной крови ведёт к ишемии, развитию склеротических изменений в яичке и нарушению дифференцировки сперматогенного эпителия, повреждается гематотестикулярный барьер. Развивается аутоиммунная агрессия, что в дальнейшем может проявиться снижением общего сперматогенеза и развитием бесплодия.

Менее распространёнными последствиями являются простатическая венозная гиперемия, конгестивный хронический простатит, преждевременная эякуляция, ранняя аденома простаты

Часто варикоцеле сочетается с другими венозными аномалиями: геморроем, варикозным расширением вен ног и вено-окклюзивной формой эректильной дисфункции.

Также варикоцеле приводит к импотенции.

Диагностика 
Установление диагноза не представляет трудностей. Определяется расширение вен обычно на основании клинической картины, УЗИ или доплерографии (лёжа и стоя), пальпации гроздевидного (лозовидного) сплетения, пробы Вальсальвы. Также проводят исследование уровня половых гормонов в крови. Прежде чем приступить к лечению, врач на основе спермограммы определяет степень выраженности заболевания.

Лечение

Операция Иваниссевича 
При операции Иваниссевича проводится перевязка и пересечение варикозно расширенной вены (или вен) семенного канатика. После чего обратный отток венозной крови вниз по яичковой вене прекращается. Операция проводится под общей анестезией. Операция заключается в следующем действии. В подвздошной области (обычно слева) чуть выше и параллельно паховому каналу делается разрез около 5 см. Послойно рассекаются кожа, подкожная клетчатка и фасции. Далее разрезается апоневроз — стенка пахового канала. В паховом канале у мужчин проходит семенной канатик, среди элементов которого — и вены лозовидного сплетения. Эти вены перевязываются и пересекаются. Далее все ткани послойно ушиваются. Главный недостаток данной операции заключается в водянке яичка (гидроцеле), причиной этому становится повреждение мелких сосудов, риск возникновения осложнения составляет 7 % процентов. Также возможно развитие атрофии яичка из-за повреждения яичковой артерии, риск данного осложнения составляет 40 % в зависимости от квалификации хирурга.

Лапароскопическая операция 
Это та же высокая забрюшинная варикоцелэктомия (операция Иваниссевича), выполняемая через проколы в животе и требующая растяжения брюшной полости углекислым газом. Широко была распространена в США в 80х годах прошлого века до внедрения операции Мармара (субингвинального доступа). Преимуществом является большая косметичность по сравнению с операцией Иванисевича, недостатками:

 Вероятность повреждения внутренних органов и следовательно внутреннего кровотечения
 Самая высокая вероятность развития водянки яичка до 13 % составляет именно при данном методе операции (поскольку яичковая вена не выделяется и перевязывается, как при операции Иваниссевича, а пережимается металлической клипсой вместе с идущими рядом лимфатическими сосудами. В результате нарушения лимфооттока и возникает скопление жидкости возле яичка — гидроцеле).
 Рецидив варикоцеле при лапароскопической варикоцелэктомии возникает в 18 % случаев (для сравнения по технике Мармара в 0,5 % случаев)
 Необходимость интубационного наркоза (с искусственной вентиляцией лёгких)
 Высокая себестоимость операции, по сравнению с другими методами

Микрохирургическая операция Мармара 
Метод операции схож с операцией Иваниссевича, но является менее инвазивным, так как длина разреза составляет всего 2 см и поэтому травмируется значительно меньше тканей. Сроки реабилитации и количество осложнений значительно меньше по сравнению с вышеописанными методами. Основным преимуществом является прекращение как рено-тестикулярного (от почки), так и илео-тестикулярного (из подвздошной вены) патологического сброса венозной крови Количество рецидивов составляет всего 0,4-2,5 %. Разрез производится в паховой области. Семенной канатик извлекается наружу, вскрываются его оболочки и каждая расширенная венка аккуратно отделяется и пресекается под 6-10 кратным увеличением с микроскопом или налобным увеличителем. На кожу накладываются саморассасывающиеся швы. Часто выполняется под местной анестезией, амбулаторно или с однодневной госпитализацией. Недостатком данной операции также является развитие атрофии яичка из-за повреждения яичковой артерии.

Варикоцеле и армия 
Возможность призыва в армию при диагнозе варикоцеле определяется исходя из степени заболевания и наличия функциональных нарушений. Категория годности к военной службе утверждается на основании 45 статьи Расписания болезней (Приложения к положению о военно-врачебной экспертизе). В соответствии с документом призывники с однократным проявлением варикоцеле II степени признаются годными к службе в армии с категорией «Б-3».

От призыва освобождаются граждане, имеющие:
 рецидивное расширение вен семенного канатика II степени (категория годности «В» выставляется при отказе юноши от лечения);
 варикозное расширение вен семенного канатика III степени.
Категория годности к военной службе утверждается по итогам медицинского освидетельствования и подтверждения диагноза при помощи дополнительного обследования.

Литература 
 Лопаткин Н. А., Морозов А. В. и Житникова Л. Н. Стеноз почечной вены, М., 1984.
 Урология, под ред. Н. А. Лопаткина, с. 438, М., 1982.
 Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия. 1991—96 гг.
 Первая медицинская помощь. — М.: Большая Российская Энциклопедия. 1994 г.
 
 Гребенщиков Г. С., Расширение вен семенного канатика. Семенная киста, в кн.: Многотомное руководство по хирургии, под ред. Б. В. Петровского, т. 9, М., 1959.

Примечания

Ссылки 
 Варикоцеле: лечение, операция
 Микрохирургическая субингвинальная варикоцелэктомия по Marmar и Goldstein
 Подробное описание заболевания и способов его лечения
 

Заболевания сосудов
Андрологические заболевания
Яички